Wielka Bukowa – szczyt w Beskidzie Niskim
 Wielka Bukowa – szczyt w Beskidzie Sądeckim
 Wielka Bukowa – szczyt w Beskidzie Małym